Канто́н Авиньо́н — обозначение упразднённых и ныне действующих кантонов во Франции:
 Авиньон-1 — кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-2 — кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-3 — кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-Нор — упразднённый кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-Сюд — упразднённый кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-Уэст — упразднённый кантон департамента Воклюз (Франция)
 Авиньон-Эст — упразднённый кантон департамента Воклюз (Франция)

Примечания